Pfeife steht für:

 Pfeife (Tonerzeuger), Luftblattinstrument
 Tabakpfeife, Rauchinstrument
 Orgelpfeife, klangerzeugendes Teil des Musikinstruments
 Pfeifholz, auch Pfeife, Waldgebiet der nordsächsischen Gemeinde Röderaue, Landkreis Meißen
 Fangvorrichtung in einer Vogelkoje
 gekrümmtes Rohrende aus Porzellan bei Unterputzmontage (um 1920–1950), siehe Elektroinstallation #Geschichte

Siehe auch:
 Glasmacherpfeife (Werkzeug)

 pfeifen (Tonerzeugung)
 Pfeifer (Begriffsklärung)